Панамериканский чемпионат по борьбе 2020 года прошёл 6 — 9 марта в Оттаве (Канада).

Медалисты

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Женская борьба

Общекомандный зачёт

Ссылки 
 

Панамериканские чемпионаты по борьбе
Март 2020 года
2020 год в борьбе
Панамериканские чемпионаты в Канаде
Спорт в Канаде в 2020 году
Панамериканские чемпионаты в 2020 году
Международные соревнования по борьбе в Канаде
Международные спортивные соревнования в Оттаве